Мэтт Кейн (; род. 18 января 1991, Бристоль, Великобритания) — англо-американский актёр.

Биография 
Кейн получил образование в The Castle School и посещал актерские курсы при ITV West Television Workshop в Бристоле, в процессе обучения играя в различных короткометражных фильмах и небольших театральных постановках.

В 2007 году Кейн снялся в эпизодической ролм эмо-боя в сериале канала Channel 4 «Молокососы». В 2009—2010 годах он играл роль Стивена Маккиннона в молодежном драматическом сериале канала Би-би-си «Шанс». В этом шоу Кейн снимался вместе с такими актерами и актрисами, как Сэмюель Бента, Лара Гудинсон, Коннор Скарлетт и Тосин Коул. 

В 2012 году Кейн сыграл в полнометражном фильме «Проект „Динозавр“», а в 2013 году появился в нескольких эпизодах сериалов «Их перепутали в роддоме» и «Однажды в сказке».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Бристоле